Вовилле́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Административный центр кантона Вовиллер. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70526.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к востоку от Парижа, в 80 км севернее Безансона, в 34 км к северу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 680 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 431 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 323 были экономически активными, 108 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 323 активных жителей работали 285 человек (156 мужчин и 129 женщин), безработных было 38 (17 мужчин и 21 женщина). Среди 108 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 45 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Вовиллер (XVIII век). Исторический памятник с 1980 года
 Церковь Рождества Богоматери (1767 год). Исторический памятник с 1998 года
 Крытый рынок (XVII век). Исторический памятник с 1979 года
 Большой фонтан (Гранд-фонтан; XVIII век). Исторический памятник с 2011 года
 Дом приходского священника (XV—XVI века). Исторический памятник с 2011 года
 Дом кардинала Соммье (XVI—XVII века). Исторический памятник с 2000 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона